The Shield (televisieserie), een Amerikaanse politieserie
 The Shield (professioneel worstelen), een Amerikaanse professionele worstelteam
 The Shield (computerspel), computerspel uit 2007